OTA sau ota ori Ota se poate referi la 

 Ota, Gunma, un oraș din Japonia

 Ota sau Oța, un nume de familie românesc, care se poate referi la 

 Alexandru Ota, deputat român din județul Botoșani
 Bogdan Alin Ota, muzician și compozitor român, originar din orașul Botoșani
 Evloghie Oța, episcop, un cleric ortodox român de stil vechi

Acronime de trei litere
Nume de familie
Nume proprii